Aleanca Kosova e Re (Alleanza per un Nuovo Kosovo) – partito politico kosovaro
 Auroral kilometric radiation – radiazione chilometrica aurorale
 AKR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Akure, Akure (Nigeria)
 akr – codice ISO 639-3 della lingua araki